Баффало () — город в округе Райт, штат Миннесота, США. На площади 20,2 км² (15,6 км² — суша, 4,6 км² — вода), согласно переписи 2000 года, проживают 10 097 человек. Плотность населения составляет 646,5 чел./км².

 Телефонный код города — 763
 Почтовый индекс — 55313
 FIPS-код города — 27-08452
 GNIS-идентификатор — 0640603

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Райт (Миннесота)
Окружные центры Миннесоты